Aubigny kan syfta på:

 Aubigny, Allier, fransk kommun i departementet Allier
 Aubigny, Calvados, fransk kommun i departementet Calvados
 Aubigny, Deux-Sèvres, fransk kommun i departementet Deux-Sèvres
 Aubigny, Somme, fransk kommun i departementet Somme
 Aubigny, Vendée, fransk kommun i departementet Vendée
 Aubigny-au-Bac, fransk kommun i departementet Nord
 Aubigny-aux-Kaisnes, fransk kommun i departementet Aisne
 Aubigny-en-Artois, fransk kommun i departementet Pas-de-Calais
 Aubigny-en-Laonnois, fransk kommun i departementet Aisne
 Aubigny-en-Plaine, fransk kommun i departementet Côte-d'Or
 Aubigny-la-Ronce, fransk kommun i departementet Côte-d'Or
 Aubigny-les-Pothées, fransk kommun i departementet Ardennes
 Aubigny-lès-Sombernon, fransk kommun i departementet Côte-d'Or
 Aubigny-sur-Nère, fransk kommun i departementet Cher